Володимир Ярославич (князь галицький)
Володимир Ярославич (князь новгородський)